Annia Portuondo Hatch – ginnasta cubana naturalizzata statunitense
 Omara Portuondo – cantante cubana di son e habanera
 Osmany Juantorena Portuondo – pallavolista cubano naturalizzato italiano